Santa Comba är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Santa Comba ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Comba är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Couso,  meter över havet,  km norr om Santa Comba. Runt Santa Comba är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Amés,  km sydost om Santa Comba. Omgivningarna runt Santa Comba är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien